Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso (1900-1981), Tibetaans geestelijke en derde Trijang Rinpoche
Tenzin Gyatso (demo rinpoche) (1901-1973), Tibetaans geestelijke en regent in Tibet
Tenzin Gyatso (dalai lama) (1935-), Tibetaans geestelijke en de veertiende dalai lama